Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2016 проводился в городе Люцерн (Швейцария) c 21 по 28 февраля 2016 года. Турнир прошел в 11-й раз.

В турнире приняли участие 10 национальных сборных команд.

Чемпионом стала (3-й раз в своей истории) сборная России, победившая в финале сборную Норвегии. Бронзовые медали завоевала сборная Республики Корея, победившая в матче за 3-е место сборную Швейцарии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучшие команды проходят в плей-офф, который разыгрывается по системе плей-офф Пейджа: в первом четвертьфинале играют команды, занявшие 1-е и 2-е места на групповом этапе; победитель выходит сразу в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем второго четвертьфинала между занявшими в группе 3-е и 4-е места; бронзовую медаль разыгрывают проигравший в полуфинале и проигравший в четвертьфинале занявших в группе 3-е и 4-е место.

Команды-участницы чемпионата

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за 8-е место
 Выбывают в турнир группы B следующего чемпионата мира

Тай-брейк 
  7 : 2

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Выбывают в турнир группы B следующего чемпионата мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2016
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2016 году
Февраль 2016 года